Tomaszów ist der Name folgender Orte in Polen:
Tomaszów Mazowiecki in der Woiwodschaft Łódź
Tomaszów Lubelski in der Woiwodschaft Lublin